Uza (Frankrijk), een plaats in Frankrijk
 Uza (Israël), een plaats in Israël
 Universitair Ziekenhuis Antwerpen, een ziekenhuis in de Belgische stad Antwerpen